Timon – comune del Brasile
Timon – genere di rettili della famiglia Lacertidae
Timon – personaggio del film di animazione Il re leone
Timon – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Timone